|-
| (92601) 2000 PL20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92602) 2000 PO20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92603) 2000 PF21||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92604) 2000 PZ21||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92605) 2000 PR22||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92606) 2000 PB23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92607) 2000 PM23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92608) 2000 PR23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92609) 2000 PO24||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92610) 2000 PP24||||2 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (92611) 2000 PK26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (92612) 2000 PZ26||||9 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92613) 2000 QO||2000 QO||21 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (92614) 2000 QY||2000 QY||23 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (92615) 2000 QR1||||23 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (92616) 2000 QU1||||24 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (92617) 2000 QU3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92618) 2000 QU4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92619) 2000 QW4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92620) 2000 QG5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92621) 2000 QY5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92622) 2000 QB6||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92623) 2000 QB8||||25 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч, Маріо Юріч
|-
| (92624) 2000 QJ10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92625) 2000 QY12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92626) 2000 QJ13||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92627) 2000 QW13||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92628) 2000 QF14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92629) 2000 QD15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92630) 2000 QG15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92631) 2000 QE17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92632) 2000 QH17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92633) 2000 QM18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92634) 2000 QN19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92635) 2000 QP20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92636) 2000 QS20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92637) 2000 QL21||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92638) 2000 QO21||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92639) 2000 QX21||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92640) 2000 QL22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92641) 2000 QM23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92642) 2000 QQ23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92643) 2000 QE24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92644) 2000 QU26||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92645) 2000 QB29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92646) 2000 QC31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92647) 2000 QF31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92648) 2000 QF35||||28 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (92649) 2000 QV35||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92650) 2000 QJ36||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92651) 2000 QQ36||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92652) 2000 QX36||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92653) 2000 QK37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92654) 2000 QW37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92655) 2000 QD38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92656) 2000 QU39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92657) 2000 QA40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92658) 2000 QV40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92659) 2000 QE43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92660) 2000 QF43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92661) 2000 QG43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92662) 2000 QZ43||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92663) 2000 QQ44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92664) 2000 QB47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92665) 2000 QD50||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92666) 2000 QO51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92667) 2000 QT51||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92668) 2000 QB53||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92669) 2000 QG54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92670) 2000 QU55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92671) 2000 QX55||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92672) 2000 QK56||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92673) 2000 QL56||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92674) 2000 QO57||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92675) 2000 QF61||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92676) 2000 QQ61||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92677) 2000 QW62||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92678) 2000 QB63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92679) 2000 QS63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92680) 2000 QG64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92681) 2000 QK67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92682) 2000 QT67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92683) 2000 QZ67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92684) 2000 QN69||||26 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 92685 Корделлоренц (Cordellorenz)||||31 серпня 2000||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ
|-
| (92686) 2000 QQ73||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92687) 2000 QD74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92688) 2000 QE74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92689) 2000 QK74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92690) 2000 QN74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92691) 2000 QD75||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92692) 2000 QJ75||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92693) 2000 QQ75||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92694) 2000 QO77||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92695) 2000 QB78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92696) 2000 QJ78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92697) 2000 QP78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92698) 2000 QT78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92699) 2000 QD80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (92700) 2000 QT81||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

92600